Группа «Ме́чел» (полное наименование — Публичное акционерное общество «Мечел») — горнодобывающая и металлургическая компания. Головной офис находится в Москве.

В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция реализуется на российском и зарубежных рынках (продукция поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку).

История 
Летом 2002 года угольная компания «Южный Кузбасс» получила контроль над компанией «Мечел», которой принадлежал Челябинский металлургический комбинат, и впоследствии объявила о слиянии «Южного Кузбасса» и «Мечела» в компанию «Стальная группа «Мечел». В январе 2004 года председателем совета директоров ОАО «Стальная группа «Мечел» был избран Игорь Зюзин.

Слияния и поглощения 
В 2004 году компания приобрела морской порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря. В мае 2004 г. — выиграла аукцион по продаже 26,9 % пакета акций ОАО «Ижсталь», доведя в дальнейшем принадлежащий ей пакет акций завода до контрольного.

В январе 2005 года «Мечел» победил в аукционе по продаже акций ОАО ХК «Якутуголь» и стал владельцем блокпакета (25 % плюс 1 акция). В этом же году «Мечел» приобрёл контрольный пакет акций ОАО «Порт Камбарка». 

В октябре 2006 года «Мечел» купил контрольный пакет акций ОАО «Московский коксогазовый завод».

В 2007 году «Мечел» приобрёл контрольный пакет акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО «Кузбассэнергосбыт». Также в состав компании вошёл Братский завод ферросплавов, самое крупное предприятие в Восточной Сибири по производству высокопроцентного ферросилиция. Годовой объём выпуска предприятия — 84 тыс. тонн, что составляет 14 % от общероссийского объёма производства. В мае 2008 года в целях обеспечения этого завода собственным сырьем компания приобрела право на разработку Уватского месторождения кварцитовых руд. Разведанные запасы данного участка составляют около 7 млн тонн, но по сделанным ранее оценкам общие прогнозные ресурсы месторождения могут быть порядка 120 млн тонн. В сентябре компания приобрела морской порт Темрюк, расположенный на Таманском побережье Азовского моря. В следующем месяце «Мечел» выиграл аукцион по приобретению контрольного пакета «Якутугля» (увеличив долю в уставном капитале до 100 % с уже имеющихся 25 % плюс одна акция). Также в состав компании до 2020 г. входило Эльгинское угольное месторождение.

В апреле 2008 года «Мечел» приобрёл компанию Oriel Resources ltd, которая владеет Тихвинским ферросплавным заводом (Ленинградская область), Шевченковским никелевым месторождением (Казахстан) и месторождением хромитовых руд «Восход» (Казахстан). Проектная мощность ЗАО «ТФЗ» — 140 тыс. тонн сплава в год. В сентябре 2008 года на месторождении «Восход» был запущен новый горно-обогатительный комбинат «Мечел-Хром» мощностью около 900 тыс. тонн хромового концентрата в год. В 2013 году компания подписала соглашение с турецкой группой Yildirim о продаже Тихвинского ферросплавного завода и комбината «Восход». В декабре сделка стоимостью 425 млн долларов США была закрыта.

В том же году «Мечел» договорился о приобретении 100 % американской угольной компании Bluestone Coal, сумма сделки должна была составить около 4 млрд USD. В начале 2009 года в связи с экономическим кризисом сумма сделки была пересмотрена: «Мечел» должен отдать за покупку 425 млн USD, а также эмитировать в пользу нынешних владельцев Bluestone Coal привилегированные акции (15 % от увеличенного уставного капитала).

В начале декабря 2012 года входящая в состав «Мечела» структура «Мечел-Транс» приобрела на торгах у государства контрольный пакет (55 %) ОАО «Ванинский морской торговый порт» за 15,5 млрд руб.. Через месяц после покупки большую часть акций перепродали консорциуму российских и иностранных инвесторов. Позднее компания приобрела 21,64 % обыкновенных акций порта у En+ за 4,57 млрд руб.. 23 октября 2013 г. «Мечел» продал 21,64 % обыкновенных акций за 5 млрд руб. После сделки у компании осталось 1,4 % обыкновенных акций.

Критика со стороны государственных органов 
24 июля 2008 года на правительственном совещании в Нижнем Новгороде, посвящённом проблемам в металлургической отрасли, руководство компании подверглось резкой критике со стороны Председателя правительства России В. В. Путина, который обвинил компанию в продаже сырья за рубеж по ценам в два раза ниже внутренних (это может быть свидетельством ухода от налогообложения). После заявления Путина капитализация «Мечела» на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнула на 37,6 %. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по факту завышения «Мечелом» внутренних цен на коксующийся уголь по сравнению с экспортными.

28 июля В. Путин на заседании президиума правительства по вопросам трансфертного ценообразования вновь подверг критике руководство «Мечела», уточнив, что: «При внутренней цене 4100 руб. продают за границу себе же самим, своим собственным офшорным компаниям, в данном случае — в Швейцарию, по цене 1100 руб., то есть в 4 раза дешевле.»
После этого курс акций компании (в предыдущие дни несколько выросший) вновь обрушился, уже на 33,85 % (итоговое падение составило 60 %). По данным на август 2011 года капитализация компании была всё ещё в два раза ниже, чем в июле 2008 года.

В середине августа 2008 года Федеральная антимонопольная служба признала «Мечел» виновным в нарушении статьи 10 закона «о конкуренции» в связи с завышением цен на коксующийся уголь и, учитывая активное сотрудничество компании с ФАС, назначила относительно невысокий штраф за это нарушение — 5 % от годового оборота холдинга или 790 млн рублей. Помимо этого, холдингу рекомендовано снизить цены на уголь на 15 %.

26 июля 2010 г. В. Путин на совещании по развитию чёрной металлургии в Челябинске выразил сожаление относительно ранее сказанных слов:

«Почему „Мечел“ может выстроить нормальную, корректную работу? Я помню выпад в адрес „Мечела“, могу только сожалеть, что это привело к падению капитализации более чем на 20 %. Хочу поблагодарить Игоря Зюзина — все, о чём говорили, сделал, ведет себя корректно»

Конфликты с миноритариями 
Компания неоднократно вступала в конфликты с миноритарными акционерами, которые обвиняли «Мечел» в ущемлении их прав. 
В 2002—2004 гг. Vostok Nafta, Prosperity Capital, Metage Capital и H&Q Fonder обвиняли компанию в занижении цены выкупа их акций при консолидации активов дочерней компании «Южный Кузбасс». Федеральная служба по финансовым рынкам подтвердила нарушение Мечелом прав миноритарных акционеров в части сокрытия необходимой информации. В конечном итоге Мечел был вынужден выкупить акции миноритариев по рыночной цене.

В 2012 году одновременно с претензиями Росприроднадзора к дочерним компаниям «Мечела», миноритарный акционер ОАО «Разрез Томусинский» (входит в тот же «Южный Кузбасс») швейцарская компания Bank Julius Baer and Co. Ltd. обвинила «Разрез Томусинский» в выпуске акций по заниженной цене, нарушении законодательство и прав акционеров. В 2013 году владелец 22,95 % акций ОАО «Разрез Томусинский» компания Saven направила в Арбитражный суд 9 исков на общую сумму более 6 млрд руб. к «Томусинскому», а также ряду дочерних предприятий «Мечела» — «Якутуголь», «Мечел-Майнинг», «Мечел-Сервис», «Мечел-Транс», «Мечел-Энерго». Saven обвиняла ответчиков в выводе прибыли под видом предоставления займов аффилированным с «Мечелом» структурам на заведомо невыгодных для себя условиях — по процентной ставке меньше ставки рефинансирования, установленной Банком России, то есть ниже рыночной и без какого-либо обеспечения. Также в 2013 году претензии дочерней компании «Мечела» ОАО «Уральская кузница» предъявила компания «Арсагера». Во всех этих случаях суды поддержали требования миноритариев.

Впоследствии при рассмотрении апелляции в марте 2014 года в иске компании Saven суд отказал.

Кризис в конце 2013 года 
В конце 2013 года акции Мечела неожиданно резко подешевели: так, 13 ноября на бирже упали котировки — на 41,35 %, на следующий день акции обесценились ещё на 18 %. Рыночная капитализация упала, с мая 2008 года, с 24 млрд долларов до 830 миллионов, а долги достигли 9,5 миллиарда. Компания начала задерживать выплаты поставщикам и зарплату сотрудникам.

Ряд экспертов высказывал мнение, что кризис компании вызван неэффективными поглощениями и крайне рискованной финансовой политикой, фактически доведшей «Мечел» до предбанкротного состояния. Компания была вынуждена вести переговоры с российскими и зарубежными банками-кредиторами. В конце ноября 2013 года компания объявила о заключении соглашения с банками-кредиторами о реструктуризации задолженности и отсрочке погашения кредитов.

Эксперты отмечали, что компания не в состоянии обслуживать свои долги, в частности выплаты по корпоративным облигациям. При этом, по мнению аналитиков рынка, банкротство «Мечела» маловероятно, поскольку невыгодно для кредиторов. Основными кредиторами «Мечела» являются Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. На них приходится 60—65 % долга холдинга, ещё 20—25 % — это облигации. Кроме того, отмечается, что компания находится в крайне тяжелом финансовом положении, она также нуждается в масштабной модернизации производственных мощностей.

Ряд обозревателей обращали внимание на плохие отношения «Мечела» с руководством ряда регионов, где расположены предприятия компании, указывая в частности на губернатора Челябинской области Михаила Юревича и руководство Кемеровской области.

В 2014 году Мечел намерен продать часть своих непрофильных активов, а также миноритарную долю в крупнейшем в России Эльгинском угольном месторождении.

В начале 2019 г. акции "Мечела" всего за две торговые сессии взлетели в цене более чем на 60 %.

Деятельность 
«Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания. «Мечел» объединяет предприятия, производящие коксующийся уголь, энергетический уголь, антрациты, PCI, железорудный концентрат, сталь, прокат, ферросплавы, продукцию высоких переделов, тепловую и электрическую энергию. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.

Деятельность «Мечела» в области горнодобывающей промышленности объединяет производство и реализацию коксующегося и энергетического угля и железной руды. Компания контролирует более 25 % мощностей России по производству коксующегося угля.

Деятельность «Мечела» в металлургической области включает в себя производство и сбыт заготовок и сортового проката из углеродистой и специальной стали, листового проката из углеродистой и нержавеющей стали, в том числе металлической продукции с высокой добавленной стоимостью, включая метизы и штамповки.

Компания имеет собственные источники основных видов сырья: коксующийся уголь и железорудный концентрат.

Показатели деятельности 
В 2012 году «Мечел» произвёл: 11,5 млн т концентрата коксующегося угля (в 2011 — 12,5 млн т, в 2010 году — 11,5 млн т), 5,9 млн т энергетических углей (в 2011 — 6,4 млн т, в 2010 году — 8,1 млн т), 3,5 млн т кокса (в 2011 — 3,4 млн т, в 2010 году — 3,9 млн т). Металлурги компании в 2012 году выпустили: 4,1 млн т чугуна (в 2011 — 3,7 млн т, в 2010 году — 4,2 млн т), 6,5 млн т стали (в 2011 — 6,1 млн т, в 2010 году — 6,1 млн т), 4,8 млн т проката (в 2011 — 4,5 млн т, в 2010 году — 4,5 млн т). Выработка электроэнергии в 2012 году выросла на 9 % до 4272,6 млн кВт•ч.

Производственные результаты «Мечела» за 2013 г. показали заметное сокращение выпуска основной продукции компании. Так производство чугуна снизилось на 10 %, а стали на 29 % по сравнению с 2012 годом. Резкое снижение производства стали гендиректор «Мечела» Олег Коржов объяснил тем, что группа избавилась от ряда убыточных металлургических активов в 2013 году. Производство угля упало за этот период на 1 %.

Выручка в 2014 году — 247,3 млрд рублей

Выручка в 2015 году — 253,1 млрд рублей

Выручка в 2016 году — 276 млрд рублей

Выручка в 2017 году — 300 млрд рублей

Выручка в 2018 году — 312 млрд рублей

Выручка компании в 2018 году составила 312,6 миллиардов рублей. По этому показателю «Мечел» занял 26 место в списке крупнейших российских компаний, составленном журналом «Forbes» в 2019 году.

Ключевые инвестиционные проекты 
 Универсальный рельсобалочный стан на Челябинском металлургическом комбинате — первое созданное с нуля производство рельсов длиной до 100 метров в России. Стан использует мировые технологии прокатки, закалки, правки, отделки и контроля качества. Мощность стана составляет до 1,1 млн тонн готовой продукции в год. Объём инвестиций в строительство стана составил 715 млн долларов.

Долговая нагрузка 
С периода проведенной в 2015г реструктуризации Компания выплатила свыше 200 млрд руб. по кредитным обязательствам, что сопоставимо с 70-75 % от совокупного показателя EBITDA. Ввиду значительных выплат по кредитным обязательствам, капитальные инвестиции и вложения в модернизацию были в значительной степени сокращены, что, в свою очередь, привело к уменьшению добычи, производства стали и, как следствие, ухудшению финансовых результатов.

Согласно реструктуризированному графику платежей в 2020 г. «Мечел» должен начать выплату тела долга Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку и закончить выплаты до 2022 г. Согласно предложению 2019 г. Компания предлагает кредиторам перенести начало выплат с 2020 на 2024 г.

По состоянию на июнь 2015 г. долги «Мечела» составляли порядка 450 млрд руб., при этом показатель долг/EBITDA превышал 10х. 
По состоянию на середину 2019 года, общий долг «Мечела» составил порядка 400 млрд рублей, таким образом долговая нагрузка уменьшилась, и была на уровне показателя долг/EBITDA 6х.

Состав холдинга 
Горнодобывающий сегмент: ООО «УК Мечел-Майнинг»
 Угольная компания «Южный Кузбасс» (Междуреченск, Кемеровская область)
 ХК «Якутуголь» (Нерюнгри, Якутия) — с октября 2007 года владеет 100 % пакетом акций
 Коршуновский горно-обогатительный комбинат (Железногорск-Илимский, Иркутская область)
 Московский коксогазовый завод (Видное, Московская область)
 Мечел-Кокс (Челябинск)

Металлургический сегмент: ООО «УК Мечел-Сталь»
 Челябинский металлургический комбинат (Челябинск)
 Белорецкий металлургический комбинат (Белорецк, Республика Башкортостан)
 Ижсталь (Ижевск)
 Уральская кузница (Чебаркуль, Челябинская область)
 Донецкий электрометаллургический завод (Донецк, Украина) — остановлен в конце 2012 г.
 Вяртсильский метизный завод (Сортавала, Республика Карелия)
 Mechel Nemunas (Каунас, Литва)
 Братский завод ферросплавов (Братск, Иркутская область) — с августа 2007 года владеет 100 % акций
 Южно-Уральский никелевый комбинат (Орск, Оренбургская область) — остановлен в конце 2012 г. Выставлен на продажу.
 Каслинский завод архитектурно-художественного литья (Касли, Челябинская область)

Энергетический сегмент: ООО «Мечел-Энерго»
 Южно-Кузбасская ГРЭС (Калтан, Кемеровская область)
 Кузбассэнергосбыт (Кемерово)

Логистический сегмент: ООО «УК Мечел-Транс»
 Мечел-Транс (Москва)
 Мечел-Транс Авто (Челябинск)
 Торговый порт Посьет (пос. Посьет, Приморский край)
 Порт Мечел-Темрюк (Темрюк, Краснодарский край)
 Порт Камбарка (с. Кама, Удмуртия)

Сбыт продукции:
 Mechel Service Global (Нидерланды, Австрия, Венгрия, Словения, Белоруссия, Бельгия, Германия, Казахстан, Чехия)
 Мечел-Сервис (Москва)
 Mechel Carbon (Бар, Швейцария)
 Mechel Carbon (Singapore) (Сингапур)
 Мечел-Материалы (Челябинск)
 Мечел-Энерго (Челябинск)

Собственники и руководство 
 И. В. Зюзин, Председатель Совета директоров ОАО «Мечел» — 54,34 %. С учётом прямого и косвенного владения.
 Deutsche Bank Trust Company Americas — 33,74 %. АДР/ГДР, обращающиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже.
 Прочие акционеры — 11,92 %. В том числе акции в свободном обращении на российской фондовой бирже.

11,5 % акций «Мечела» в 2004 году были проданы в ходе IPO на NYSE. «Мечел» первый и пока единственный эмитент среди горнодобывающих и металлургических компаний в России и Восточной Европе, разместивший свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Менеджмент 
 Генеральный директор: Олег Коржов.
 Старший вице-президент по взаимодействию с государственными органами: Виктор Тригубко.
 Финансовый директор: Нелли Галеева
 Директор по персоналу: Наталья Трубкина.
 Вице-президент по корпоративной безопасности: Валерий Шевердин.
 Генеральный директор «УК Мечел-Майнинг»: Павел Штарк.
 Генеральный директор «УК Мечел-Сталь»: Андрей Пономарев.
 Генеральный директор «УК Мечел-Транс»: Алексей Лебедев.
 Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго»: Петр Пашнин.

Спонсорство 
 Спорт 
При спонсорской поддержке «Мечела» в разные годы выступали хоккейные клубы «Ижсталь» в Ижевске (Удмуртия) и «Мечел» в Челябинске, хоккейный клуб «Мечел», игравшие в Высшей лиге.

«Мечел» был официальным партнёром женской команды «Динамо-Москва» по волейболу.

«Мечел» долгое время являлся генеральным спонсором сборной России по биатлону. С января 2007 года компания — личный спонсор ряда спортсменов-биатлонистов.

С июля 2007 года «Мечел» стал генеральным спонсором национальной мужской сборной России по баскетболу.
 в июле 2008 года в Москве состоялся международный турнир по баскетболу «Кубок Мечела», в котором приняли участие национальные мужские сборные из России, Сербии, Украины и Латвии.

Компания также была спонсором Российской шахматной федерации.

См. также 
 Угольная промышленность России

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Профиль на сайте forbes.ru

Примечания 

 
Угледобывающие компании России
Горнодобывающие компании России
Сталелитейные компании России